Тарко Максим Теодорович (1897—1941) — юрист, громадсько-політичний діяч, десятник УСС, четар УГА.

 Тарко-Сале — місто, центр Пурівського району Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області, Росія.